Persol — итальянский производитель солнцезащитных очков и оправ для корригирующей оптики класса люкс. Компания была основана в 1917 Джузеппе Ратти. Изначально компания производила очки для пилотов. Название бренда Persol образовано от итальянского словосочетания per il sole, что означает "для солнца" или в русском языке "от солнца".

В 1995 году Persol приобретён компанией Luxottica Group S.p.A., но очки под этим брендом продолжают производиться на историческом заводе в Лауриано.

Известные обладатели 

Очки марки Persol в разное время носили:
 Стив Маккуин - автогонщик
 Дэниэл Крейг - актер
 Пирс Броснан - актер
 Дон Джонсон - актер
 Билл Мюррей - актер
 Марчелло Мастроянни - актер в фильмах Развод по-итальянски, Сладкая жизнь
 Николас Кейдж - актер

 Система Meflecto на основе гибкой металлической пластины и цилиндров

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Компании Италии